Di Carlo è un cognome che può riferirsi a:
Alessandro Di Carlo (1966) – attore italiano
Antonio Di Carlo (1962) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Carlo Di Carlo (1938-2016) – regista e critico cinematografico italiano
Dino Di Carlo – ex calciatore italiano
Domenico Di Carlo, detto Mimmo (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Domenico Di Carlo (1971) – militare italiano, carabiniere, decorato con Medaglia d'oro al valor civile
Elio Augusto Di Carlo (1918-1998) – medico, storico, naturalista e ornitologo italiano
Francesco Di Carlo (1941-2020) – criminale italiano
Gennaro Di Carlo (1973) – allenatore di pallacanestro italiano
Nicolò Di Carlo (1810-1873) – latinista italiano.

Pagine correlate
De Carlo
Carlo (disambigua)
De Carli